Erik Nordström kan syfta på:

Erik Nordström (orgelbyggare) (1818–1907), orgelbyggare
 Erik Nordström (landsfiskal) (1891–1962)
 Erik Nordström (postdirektör) (1884–1971), svensk postirektör i Kina
Erik Nordström (sångare), sångare och låtskrivare, medlem i pop-duon Lilla Sällskapet (musikgrupp) och R&B-duon Ansiktet (musikgrupp)